

Miejscowości w Polsce 
 Studzianki-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Zakrzówek
 Studzianki-Kolonia – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wolbórz